

Medaglie

Tabellone

Collegamenti esterni

 2009